Ива́н Федосе́евич Лубяне́цкий (1914—1942) — советский офицер-танкист, Герой Советского Союза (1943, посмертно).

Биография 
Родился 8 марта 1914 года в селе Вознесенское (ныне —  Краснодарского края). Русский. В станице Новощербиновской окончил неполную среднюю школу. Комсомольцы школы избрали его комсоргом. После школы учился в техникуме механизации сельского хозяйства.

В Красной Армии с 1934 года. В 1938 году окончил Ульяновское бронетанковое училище. Училище Лубянецкий закончил в тот момент, в Испании шла гражданская война. Лейтенант Лубянецкий подал рапорт на имя начальника училища: «Прошу направить меня сражаться в интернациональную бригаду за свободу испанского народа». Однако Лубянецкий был направлен на Дальний Восток, где молодой офицер-танкист получил своё первое боевое крещение в боях с японскими самураями у озера Хасан.

Великую Отечественную войну Лубянецкий встретил в Риге, где проходил службу. Через несколько месяцев его отозвали в Москву в Военную академию бронетанковых войск имени И. В. Сталина. Когда войска Германии и её союзников подступали к Москве, академию эвакуировали в город Ташкент. Занимались слушатели с раннего утра до поздней ночи, поскольку программу необходимо было пройти в кратчайшие сроки.

В действующей армии с июня 1942 года. Командуя 322-м танковым батальоном 115-й танковой бригады, в боях против немецких и итальянских войск с 16 по 23 декабря 1942 года И. Ф. Лубянецкий проявил геройство, умение хорошо руководить батальоном в бою.

В боях за населённые пункты Поддубновка, Цапково, Ивановка и Первомайское Воронежской области старший лейтенант Лубянецкий умело организовал взаимодействие с 388-м и 514-м стрелковыми полками 172-й стрелковой дивизии. Неоднократно помогал им в продвижении вперёд, уничтожая при этом огневые средства и живую силу противника.

За 7 дней боёв танковый батальон во взаимодействии со стрелковыми частями уничтожил 35 танков, около 90 орудий разного калибра, около 200 автомашин, подавил 220 пулемётных огневых точек, истребил до 1000 и захватил в плен до 800 солдат и офицеров противника. В составе экипажа танка Лубянецкий уничтожил 8 танков, 11 орудий, 10 пулемётных дзотов врага.

23 декабря 1942 года во время атаки высоты 201,8 танк командира батальона был подбит и загорелся. Лубянецкий получил ранение, однако, выскочив из горящего танка, вступил в неравный бой с окружившими его немецкими автоматчиками и сумел из личного оружия уничтожить 10 солдат, пока сам не был убит.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому составу Красной Армии» от 31 марта 1943 года за  «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен посмертно звания Героя Советского Союза.

Память 
Похоронен в селе  (в 40 км от города Россоши Воронежской области). В селе установлен его бюст.

В 1986 году в станице Новощербиновская перед зданием школы № 9 ему установлен памятник, а в его честь названа улица.

См. также 
 Список танкистов-асов Второй мировой войны

Примечания

Литература 
 
 Сталинградская битва. Хроника, факты, люди.: 2 кн. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.
 Иду на таран. — Волгоград, 1978. — С. 108—110, 155.
 Кубани славные сыны. — Краснодар, 1963. — С. 319—320.
 Золотая Слава Кубани: краткий биографический справочник о героях Советского Союза, Героях Российской Федерации и полных кавалерах Ордена Славы / В. В. Козлов и др.; ред. В. И. Яковлев. — Краснодар: Периодика Кубани, 2003. — 176 с.

Ссылки 
  
  

Выпускники Ульяновского танкового училища
Танкисты Великой Отечественной войны
Участники боёв на озере Хасан
Погибшие в боях Великой Отечественной войны